Bienenfresser steht für:

die Vogelfamilie der Meropidae, siehe Bienenfresser (Familie)
die Vogelart Merops apiaster, siehe Bienenfresser (Art)